Артин Хачикян:
 Хачикян, Артин Атомович (1887 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Хачикян, Артин Хачикович (1901 — ?) — советский табаковод, Герой Социалистического Труда.